Салово — название населённых пунктов в России:

 Салово — деревня в Барятинском районе Калужской области.
 Салово — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Салово — деревня в Чухломском районе Костромской области.
 Салово — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Салово — деревня в Даниловском районе Ярославской области.